'''Xinxiang' kan avse:

 Xinxiang – stad på prefekturnivå i Henan-provinsen
 Xinxiang, Xinxiang – härad under föregående
 Xinxiang (köpinghuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,50, long 108,27) – köping i Chongqings storstadsområde